Tammiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tammiluoto, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Tammiluoto, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Tammiluoto, Åbo, Egentliga Finland, 
 Tammiluoto, Vederlax, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar